Mats Bjerke Myhren (ur. 23 września 1997) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Søre Ål. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2017). Medalista mistrzostw kraju w konkursie drużynowym.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował we wrześniu 2014 w konkursach FIS Cupu w Planicy, gdzie uplasował się na przełomie szóstej i siódmej dziesiątki. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w grudniu 2016, zajmując 15. miejsce w Notodden. W styczniu 2017 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując w Garmisch-Partenkirchen 31. lokatę. W lutym 2017 w Park City wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017, zajmując 31. miejsce w konkursie indywidualnym. We wrześniu 2017 zdobył pierwsze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego, zajmując 29. miejsce w Trondheim. W grudniu 2017 zajął 10. pozycję w konkursie zimowej edycji tego cyklu w Ruce. Zarówno w marcu 2019, jak i w marcu 2020 po dwa razy startował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata rozgrywanych w ramach Raw Air, jednak we wszystkich czterech startach nie uzyskał awansu do głównej części zmagań.

Myhren stawał na podium mistrzostw Norwegii – reprezentując okręg Oppland zdobył złoty medal w zawodach drużynowych zimą 2019.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty M. B. Myhrena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997